Сан-Маркуш (, «святий Марк») — власна назва.

Топоніми

Сан-Маркуш (Сінтра) — парафія.
 Сан-Маркуш-да-Атабуейра — парафія.
 Сан-Маркуш-да-Серра — парафія.